Ferd Grapperhaus (1927-2010), een Nederlands fiscaal jurist, politicus en bankier
 Ferdinand Grapperhaus (1959), een Nederlands politicus, advocaat en jurist